Galliano est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Prénom 
Galliano est un prénom italien notamment porté par :
 Galliano Rossini (1927-1987), un tireur sportif italien.

Variantes 
Prénoms masculins :
 Galiano, Gagliano, Galeano, Galleano, Galieno, Gallieno
Prénoms féminins : 
 Galiana, Galliana, Galeana, Galleana, Galiena, Galliena

Patronyme 

 Éric Galliano, un animateur et comédien français reconverti dans le commerce ;
 Frédéric Galliano (1969-), un musicien français ;
 Giuseppe Galliano (1846-1896), un militaire italien ;
 John Galliano (1960-), un créateur de haute couture britannique ;
 Massimo Galliano (1974-), un athlète italien ;
 Patrick Galliano (1953-), un romancier et scénariste de bande dessinée français ;
 Richard Galliano (1950-), un accordéoniste franco-italien ;

Toponyme 
Italie
 , une frazione de la commune de Barberino di Mugello dans la province de Florence dans la région Toscane ;
 Galliano, une frazione de la commune de Eupilio dans la province de Come, dans la région Lombardie ;
 , une frazione de la commune de Sanfront dans la province de Coni dans la région Piémont.
États-Unis
 Galliano une census-designated place du Bayou Lafourche dans la Paroisse de La Fourche en Louisiane.

Architecture 
 La basilique Saint-Vincent de Galliano, une église romane de la ville de Cantù dans la province de Côme en région Lombardie, en Italie.

Littérature 
 Le Cirque Galliano, une série de quatre romans pour enfants d'Enid Blyton sur le thème du cirque.

Musique 
 Galliano, un groupe britannique d'acid jazz.

Marque 
 Galliano, une liqueur italienne ainsi nommée en l'honneur de Giuseppe Galliano.

Astronomie 
 (121022) Galliano, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, ainsi nommé en l'honneur du musicien français Richard Galliano.

Références

Voir aussi 

 , patronyme espagnol ;
 , patronyme italien ;
 , patronyme italien ;
 , patronyme espagnol.

Patronyme italien